Vlčice (okres Trutnov), een Tsjechische gemeente in Bohemen
 Vlčice (okres Jeseník), een gemeente in Tsjechisch-Silezië